Les Hypotrichidiidae sont une famille de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, de la classe des Hypotrichea  et de l’ordre des Stichotrichida.

Étymologie 
Le nom de la famille vient du genre type Hypotrichidium, de hypo-, « en dessous », et -trichi, « poil, cheveu », en référence aux rangées de cils que cet organisme porte sur sa surface inférieure.

Description 
Le genre Hypotrichidium présente 4 rangées de cirres (2 marginales et 2 ventrales) qui entourent, de manière hélicoïdale, le corps peu aplati. Parmi les 3 rangées du champ frontal, celle qui se trouve à droite est probablement une section de la rangée ventrale gauche. 

Le péristome correspond entièrement à celui de Steinia platystoma ; c'est l’appareil de capture d'algues et d'infusoires le plus développé parmi les Oxytrichidae, que l'Hypotrichidium  capture lors de sa nage rotative au moyen de la grande membrane ondulante.

Galerie

Distribution

Liste des genres 
Selon  :
 Hypotrichidium Ilowaisky, 1921
 Espèce type : Hypotrichidium conicum Ilowaisky, 1921
 Synonymes : Peritromoides Bhatia, 1936, Spirofilum Gelei, 1929

Systématique 
Le nom correct de ce taxon est Hypotrichidiidae Jankowski, 1975.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Ciliophora  
Hypotrichea 
Stichotrichida 
Famille de ciliés (nom scientifique)
Parasite (nom scientifique)